Soul Revolution – album zespołu The Wailers wydany w 1971 roku.

Lista utworów 
Strona 1

Strona 2

Albumy Boba Marleya & The Wailers
Albumy muzyczne wydane w roku 1971